

Констенша — місто, штат Нью-Йорк
 Констенша — переписна місцевість, штат Нью-Йорк